

Moda 
Look – abbigliamento, modo di apparire

Cinema 
Look – film del 2007 diretto da Adam Rifkin

Musica 
Look – album del 2005 di Beth Nielsen Chapman
Look – album del 2000 dei MercyMe

Televisione 
Look: The Series – serie televisiva del 2010

Altro 
Look – agenzia di moda israeliana
Look – azienda francese produttrice di telai e attrezzature per biciclette, nonché di attacchi per sci alpino
Look – rivista statunitense

Pagine correlate 
The Look